Margaret River ist der Name folgender Flüsse:

Margaret River (Fitzroy River), Nebenfluss des Fitzroy River in Western Australia
Margaret River (Indischer Ozean), Fluss in Western Australia
Margaret River (Adelaide River), Nebenfluss des Adelaide River, Northern Territory, Australien
Margaret River (South Australia), Fluss zum Lake Eyre 

Margaret River ist der Name folgender Orte:

 Margaret River (Western Australia), Ortschaft in Western Australia